Вильгельм Рудольфович Бернгард (;  — ) — инженер-архитектор, педагог. Специалист по строительному законодательству, строительной механике и технологии, санитарной технике, автор ряда научных трудов. Строил в Санкт-Петербурге в стиле эклектика.

Биография 
Сын Рудольфа Богдановича Бернгарда, брат архитектора Эрвина Рудольфовича Бернгарда (1852—1914). Первоначальное образование получил в гимназии Видемана. В 1880 году окончил с золотой медалью Петербургское строительное училище, с занесением его имени на мраморную доску в актовом зале училища. Отбыв воинскую повинность в лейб-гвардии гренадерском полку, был назначен помощником преподавателя Института гражданских инженеров, как стало называться строительное училище с 1882 года; читал лекции по строительному искусству, руководил составлением проектов шоссейных дорог. С 1882 года — заведующий библиотекой института. После смерти отца, с 1887 года вёл занятия по расчётам устойчивости церковных сооружений.

Работал помощником у архитектора Д. Д. Соколова при постройке александровской барачной больницы в Петербурге и у академика А. К. Кейзера при перестройке дома страхового общества «Саламандра». В 1880 году был назначен архитектором Департамента народного просвещения (до 1895). В этом же году стал архитектором Калинкинского пивоваренного завода и товарищества Русских паровых маслобоен.

В 1885—1901 годах был преподавателем Академии художеств по предметам отопления и вентиляции зданий и специального законоведения. В 1887 году стал членом, а затем руководителем строительного комитета Канцелярии Ведомства учреждений императрицы Марии (до 1907). Также с 1887 года он — член редакционного совета журнала «Зодчий». С 1892 года — член правления Петербургского общества архитекторов. С 1901 года — профессор Института гражданских инженеров (с 1905 года — заслуженный профессор).

Награждён орденом Святого Станислава 3-й степени (1883).

Проекты и постройки 
 Производственные здания Калинкинского пивоваренного завода. Улица Степана Разина, 9—11, двор. (1882, 1889; перестроены);
 Газгольдеры Главного газового завода Общества столичного освещения (совместно с Р. Б. Бернгардом). Набережная Обводного канала, 74 (1884);
 Склады товарищества Русских паровых маслобоен. Курляндская улица, 45 (1884);
 Особняк Я. В. Герца. Лахтинская улица, 7 (1884; надстроен);
 Особняк товарищества  Русских паровых маслобоен. Курляндская ул., 41 (1889);
 Производственные и жилые здания товарищества Тюлевой фабрики (надстройка и расширение). Петроградская набережная, 40—42 — улица Чапаева, 23 — Казарменный переулок, 2 (1889—1890);
 Жилые дома Калинкинского пивоваренного завода. Улица Степана Разина, 13 (1891; надстроены).

Библиография 
 Арки и своды : [Лекции] / Преп. В. Бернгард ; Ин-т гр[ажд]. инж. имп. Николая I. - [Санкт-Петербург] : лит. Трофимова, [189-?]. - 226 с. ; 29 см.
 Церковные паруса / Сост. преп. Ин-та гражд. инж. В.Р. Бернгард. - Санкт-Петербург : Лештук. паровая скоропеч. П.О. Яблонского, 1892. - [4], 51 с., 13 л. черт.
 Расчет устойчивости и прочности Церкви во имя св. Александра Невского на станции Конотоп и проект ее реставрации / Проф. В. Бернгард. - Санкт-Петербург : ред. журн. "Зодчий", 1900. - [4], 95 с. ; 27 см.
 К вопросу о сжимаемости грунтов / [В. Бернгард]. - [Санкт-Петербург] : тип. С.-Петерб. градоначальства, [1896]. - 39 с. : черт. ; 18 см.
 Древесно-цементные кровли
 Реконструкция Лютеранской церкви св. Петра в С.-Петербурге, исполненная по указаниям и под наблюдением профессора Р.Б. Бернгарда. - Санкт-Петербург : тип. журн. "Строитель", 1900. - 37 с.
 Курс гражданской архитектуры (основания, фундаменты, стены, полы и потолки) : Лекции, чит. преп. В.Р. Бернгардом / Ин-т гражд. инж. имп. Николая I. - Санкт-Петербург : изд. студентов Б. Липавского и Д. Ракитина, 1900. - [2], 284 с.

Примечания

Литература 
 Немцы России = Die Deutschen Russlands: Энциклопедия. — М.: «ЭРН», 1999. — Т. 1: (А — И). — 822 с. — С. 186. — ISBN 5-93227-002-0.

Ссылки 
 Жуков В. Ю. Бернгард Вильгельм Рудольфович
 Бернгард Вильгельм Рудольфович 

Выпускники гимназии Видемана
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Члены Петербургского общества архитекторов
Преподаватели Петербургского университета путей сообщения
Архитекторы эклектики